Cory Nelms – ex giocatore di football americano statunitense
 Henning Nelms – scrittore, prestigiatore amatoriale, avvocato e docente universitario statunitense
 Mike Nelms – ex giocatore di football americano statunitense